Jolanda je ženské jméno:

královny
 Jolanda z Baru (1364–1431), vévodkyně z Girony, aragonská a mallorská královna
 Jolanda z Courtenay (1200? – 1233), uherská královna
 Jolanda z Dreux (1322) (1269? – 1322), skotská královna a bretaňská vévodkyně
 Jolanda Flanderská (1175–1219), namurská markraběnka, latinská císařovna a regentka Latinského císařství
 Jolanda Jeruzalémská (Isabela II. Jeruzalémská; 1212–1228), královna jeruzalémská a sicilská a císařovna Svaté říše římské
 Jolanda Uherská (1215–1251), královna Aragonie, Mallorky a Valencie

hraběnky, vévodkyně
 Jolanda Aragonská (1381–1442), vévodkyně z Anjou
 Jolanda Aragonská (1302) (1273–1302), vévodkyně z Kalábrie
 Jolanda Burgundská (1247–1280), hraběnka z Nevers, Auxerre, Tonnerre a Valois
 Jolanda z Dampierre (1326–1395), hraběnka a regentka hrabství Bar
 Jolanda z Dreux (1248) (1212–1248), burgundská vévodkyně
 Jolanda Lotrinská (1428–1483), vévodkyně Lotrinska a Baru

ostatní
Jolanda (kartářka) (1964–2020), česká věštkyně a kartářka
Seznam článků začínajících na „Jolanda“